Die Abkürzung ISAS steht für:

 Institut für Spektrochemie und Angewandte Spektroskopie, eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung mit Sitz in Dortmund und einer Außenstelle in Berlin-Adlershof, heute Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften
 Institute of Space and Astronautical Science, ein japanisches Institut für Weltraumforschung
 Interessengemeinschaft Südtiroler Auszubildender und Studierender in München, Verein, der Studenten und Aus- und Weiterzubildende aus Südtirol in Deutschland unterstützt

ISAS